Джейси Фелпс (, род. 26 сентября 1979)  — американская спортивная гимнастка, член знаменитой олимпийской женской команды США по спортивной гимнастике 1996 года, когда американки впервые стали олимпийскими чемпионками. Также является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира (тоже оба раза в конандных соревнованиях).

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1979 году
Гимнасты США
Гимнасты (спортивная гимнастика)
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Родившиеся в округе Ханкок (Индиана)